Лыко:

 Лыко — луб молодой липы и других лиственных деревьев.
 Лыко, Антоний (1907—1941) — польский футболист, нападающий и полузащитник.
 Лыко, Семён Иванович (ум. 1621) — князь, был наместником князей Вишневецких.